Ontiñena kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ontiñena (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Ontiñena (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar